Le Theil est un toponyme français notamment porté par :

Anciennes communes 
 Le Theil, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à la commune de Chaise-Dieu-du-Theil ;
 Le Theil, ancienne commune française de l'Orne.

Communes 
 Le Theil, commune française de l'Allier ;
 Le Theil, commune française de la Manche ;
 Le Theil-Bocage, commune française du Calvados ;
 Le Theil-de-Bretagne, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Le Theil-en-Auge, commune française du Calvados ;
 Le Theil-Nolent, commune française de l'Eure ;
 Chaise-Dieu-du-Theil, commune française de l'Eure.

Localités 
 Le Theil, village situé sur la commune de Bonnat en Creuse ;
 Le Theil, quartier de la commune française d’Ussel en Corrèze, où se trouve le Château du Theil.

Homonymie de toponyme